Baba či bába je slovo s různými významy:

Osoba ženského pohlaví 
 bába, babička – historické označení pro porodní asistentku bez ohledu na věk; (babiti = roditi; báby pupkořezné, ženy babicí)
 stará osoba, seniorka, prarodič, babička
 slangové označení pro dívku

Folklór a literatura 

 na babu – jednoduchá pohybová hra

 ježibaba, baba Jaga – mytická bytost ze slovanského folklóru, především pohádek
 Štědrá bába – postava nadělující o Vánocích dárky
 Zlatá Baba – legendární idol údajně uctívaný domorodými národy severního Ruska
 Bába, Zlatá Bába – hypotetická slovanská bohyně, viz ježibaba
 Ali Baba – fiktivní postava středověké arabské literatury

Geografie 
 hora, vrch, kopec, pohoří, včetně chráněných území a odvozených názvů
 někdy se uvádí spojitost názvu (užívaného v češtině i jiných slovanských jazycích) s oblým tvarem kopce připomínajícím sehnutá záda, ne vždy však tento výklad odpovídá skutečnému názvu takto pojmenovaných kopců. V minulosti se vyskytly i výklady spojující název s mytologickými či čarodějnickými aktivitami anebo s určitým typem bouřkových oblaků. Výskyt jména Baba pro rybníky není vysvětlen.
 Baba (Dolnooharská tabule) – vrchol u vsi Děčany v Českém středohoří
 Bába – místně užívaný název vrchu Brník (České středohoří) v Českém středohoří
 Baba (Krkonošské podhůří) – vrchol 673 m n. m. severně od Trutnova
 Baba (396 m), vrch východně od okresního města Benešova
 Baba (Benešov), samota, část města Benešov v okrese Benešov na úpatí kopce Baba (396 m n. m.)
 Baba (Rakovnická pahorkatina) – vrchol 406,8 m n. m. východně od vsi Stebno v okrese Louny
 Baba (442 m) – vrchol severně od vsi Lelekovice v okrese Brno-venkov
 Baba (Táborská pahorkatina) – vrchol 570 m n. m. západně od městyse Ševětín v okrese České Budějovice
 Baba (Lišovský práh) – vrchol v Lišovském prahu
 Baba (vrchol, Dejvice), též Na Babě (vrchol, Dejvice) – kopec (259 m n. m.) v Praze-Dejvicích nad Podbabou, podle nějž je pojmenována vilová čtvrť, zřícenina Baba, chráněné území a ulice Na Babě
 Baba (přírodní památka, Praha-Dejvice), chráněné území v Praze 6, Dejvicích
 Osada Baba, funkcionalistická vilová čtvrť v pražských Dejvicích (nad Podbabou)
 sídliště Baba, vilové sídliště v pražských Dejvicích (nad Podbabou) v blízkosti osady Baba
 Baba (Modřany) – kopec (hřeben) v Praze–Modřanech mezi Cholupickým a Libušským potokem, podle nějž jsou pojmenovány vilové čtvrtě i autobusové zastávky Baba I, Baba II a Baba III a ulice Babská
 Baba I, vilová čtvrť na jihozápadě oblasti Baba v Praze-Modřanech, též název autobusové zastávky v horní části Dolnocholupické ulice
 Baba II, vilová čtvrť na severozápadě oblasti Baba v Praze-Modřanech, též název autobusové zastávky ve střední části Dolnocholupické ulice
 Baba III, vilová čtvrť na východě oblasti Baba v Praze-Modřanech, původně též název dnešní autobusové konečné Násirovo náměstí
 Velká Baba (Brdská vrchovina) – vrch na Hřebenech v Brdech
 Malá Baba (615 m) – také Dobříšská Baba – vrch na Hřebenech v Brdech
 Baba (přírodní památka, Hluboká nad Vltavou), chráněné území v okrese České Budějovice
 Baba – V Bukách, přírodní rezervace v okrese Žďár nad Sázavou
 Baba (Jičínská pahorkatina) – vrch s Přírodní rezervací Vrch Baba u Kosmonos na Mladoboleslavsku, Mikroregion Baba
 Přírodní park Baba při severním okraji Brna
 Velká Baba (446 m) – vrch v Přírodním parku Baba
 Malá Baba (399 m) – vrch v Přírodním parku Baba
 Na Babě, více míst
 Baba (pohoří) – pohoří v Severní Makedonii
 Kūh-e Bābā – pohoří v Afghánistánu
 Přírodní rezervace Baba, slovenské chráněné území v pohoří Kozie chrbty v Západních Karpatech
 Krkatá bába – přírodní památka v okrese Blansko
 Kamenná Baba – NPR v okrese Prešov na Slovensku
 Baba (přírodní rezervace, Tatry)
 Baba (Táborská pahorkatina) – vrchol v Ševětínské vrchovině v okrese České Budějovice
 Baba pod Vihorlatom – přírodní rezervace v oblasti Vihorlatu
 Omšenská Baba – přírodní rezervace v oblasti Bílé Karpaty

 stavby a části staveb
 Baba (hradiště) – pravěké hradiště u Hluboké nad Vltavou
 Baba – nižší hradní věž u hradu Trosky, v kontrastu k věži Panna.
 Socha Baba – socha u Bezděkova v okrese Strakonice
 Baba (zřícenina) – zřícenina vinného lisu na vrchu Baba v pražských Dejvicích (nad Podbabou)
 Menhir Baba – kamenný menhir u Slavětína
 Svatyně Bába – druhé nejsvětější místo víry Bahá'í v izraelské Haifě
 Baba Yara Stadium – multifunkční stadion v Kumasi v Ghaně
 Arabati Baba Teḱe – náboženský komplex v Severní Makedonii
 Diri Baba – mausoleum z 15. století v Ázerbájdžánu
 Baba Vida – středověká pevnost ve Vidinu v severozápadním Bulharsku
 lidové označení pro kamenné smírčí kříže

 rybníky
 Baba (rybník, Hluboká u Borovan), rybník na Chrastském potoce v Hluboké u Borovan v obci Borovany v okrese České Budějovice
 Horní Baba (rybník) a Dolní Baba (rybník), dvojice rybníků na levém přítoku Otradického potoka u silnice II/399, východně od vrchu zvaného Baba či Bába a lokality V Babách, v severovýchodní části Náměšti nad Oslavou v okrese Třebíč
 Baba (rybník, Třebíč), rybník na Týnském potoce v Třebíči
 Baba (rybník, Nečtiny), rybník na Plachtinském potoce u Nového Městečka v obci Nečtiny v okrese Plzeň-sever
 Baba (rybník, Bolehošť), rybník na Chropotínském potoce v Bolehošti v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Baba (rybník, Čížovky), rybník na Křešovském potoce v Čížovkách v obci Petkovy v okrese Mladá Boleslav

Jména, názvy 
příjmení osob
 Abdul Rahman Baba (*1994) – ghanský fotbalista
 Corneliu Baba (1906–1997) – rumunský malíř
 Gül Baba († 1541) – osmanský básník
 Jaroslav Bába (*1984) – český sportovec, atlet – skokan do výšky
 Meher Baba (1894–1969) – indický mystik a duchovní mistr
 Nobuharu Baba (1514–1575) – japonský generál
 Satja Sáí Bába (1926–2011) – indický guru
 Simcha Baba (1902–1973) – izraelský politik
 Šigeru Baba (*1948) – profesionální hráč go
 Širdi Sáí Bábá († 1918) – indický fakír a duchovní vůdce

jména osob
 Baba Amte (1914–2008) – indický aktivista
 Baba Sali (1889–1984) – marocký sefardský rabín
 Baba Vanga (1911–1996) – bulharská věštkyně
 Baba Yara (1936–1969) – ghanský fotbalista

filmy
 Bába (film) – krátkometrážní film režisérky Zuzany Špidlové (2008)

hudba
 Baba Yetu – skladba od Christophera Tina
 Baba O'Riley – skladba britské skupiny The Who

název pokrmu
 zemlbába, žemlbába – název pro pokrm zvaný žemlovka
 bramborová bába – české jídlo z brambor
 Baba Warszawska – polské jídlo, někdy též babka
 rum baba – koláč s alkoholem
 baba ganuš – pokrm z lilku ze středního východu

Související články 
 Babí
 Babka

Reference

Externí odkazy